Chinatown – dzielnica w większych miastach zamieszkiwana przez ludność pochodzenia chińskiego
 Chinatown – amerykański film fabularny w reżyserii Romana Polańskiego z 1974 r. z Jackiem Nicholsonem
 Chinatown – album grupy Thin Lizzy z 1980 r.
Stacje metra:
 Chinatown – stacja metra w Los Angeles
 Chinatown – stacja metra w Singapurze